

Patronyme 

 Alphonse Mouzon (1948-2016), percussionniste de jazz américain ;
 Anne-Sylvie Mouzon (1956-2013), femme politique belge ;
 François-Auguste Mouzon (1822-1896), directeur d'école belge.

Toponymes 

 Mouzon, commune française des Ardennes ;
 Mouzon, une ancienne commune française des Ardennes fusionné dans la commune précédente;
 Mouzon, commune française de la Charente ;

Hydronymes 
 le Mouzon, rivière française, affluent droit de la Meuse ;
 le Mouzon, ruisseau français de la Charente-Maritime, affluent du Palais.

Voir aussi 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France